

Patronyme

 André Léotard (1907-1975), homme politique français ;
 Christophe Léotard (1966-), français champion du monde d'échecs par correspondance ;
 François Léotard (1942-), frère de Philippe et fils d'André, homme politique français ;
 Jules Léotard (1838-1870), trapéziste français ;
 Philippe Léotard (1940-2001), frère de François et fils d'André, acteur et chanteur français ;
 Pierre de Léotard (1909-1992), homme politique français ;
 Famille de Léotard

Vêtement de sport 
 Léotard, élément porté par le gymnaste

Étymologie 
Léotard est un patronyme français d'origine germanique formé des racines leod ("peuple") et hard ("dur"). Ce nom de famille est fréquent dans l'Hérault (influence des Wisigoths qui dominèrent la région entre le  et le  ?).

Variante 
Variante italienne :

 Barthélemy Léotardi (1790-1870), homme politique sarde puis français ;
  (1857-1939), compositeur et chef d'orchestre italien.

Notes et références 

Patronyme français